Mind’s Eye steht für:

 Mind’s Eye, schwedische Band
 Mind’s Eye (Militär), militärisches Forschungsprojekt
 Mind’s Eye (Film), US-amerikanischer Film von Mark Steven Grove (2015) 
 The Mind’s Eye, US-amerikanischer Film von Joe Begos (2015)